SRAM kan betyda:

 SRAM – en snabb typ av läs- och skrivbart datorminne från engelska Static Random Access Memory, se Statiskt minne
 SRAM - amerikansk tillverkare av cykeldelar, se SRAM (cykeldelstillverkare)
AGM-69 SRAM – en amerikansk attackrobot